Florian Hertweck  ist der Name folgender Personen:

 Florian Hertweck (Architekt) (* 1975), deutscher Architekt, Stadtforscher und Hochschullehrer
 Florian Hertweck (Schauspieler) (* 1978), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hochschullehrer